Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 2003 () — 11-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 29 ноября по 7 декабря 2003 года на стадионе «Sydney Olympic Park Hockey Centre» в городе Сидней, Австралия.

Победителями Трофея чемпионов (в 6-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, победившая в финале сборную Китая со счётом 3:2. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Аргентины со счётом 3:2.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — победители Трофея чемпионов 2002 года
  — 1-е место на чемпионате мира 2002
  — 2-е место на чемпионате мира 2002
  — 5-е место на чемпионате мира 2002
  — 6-е место на чемпионате мира 2002

Результаты игр 
Время начала матчей дается по UTC+11:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Награды

Статистика

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2003 на официальном сайте FIH
 Официальный сайт турнира
 Results book
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2003 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2003

2003
Ноябрь 2003 года
Декабрь 2003 года
Спорт в Австралии в 2003 году
2003 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Австралии
Международные спортивные соревнования в Сиднее